Лас Естрељас има више значења:

 Лас Естрељас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Естрељас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Естрељас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Естрељас (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Естрељас (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Естрељас (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Естрељас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Естрељас (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Естрељас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Естрељас (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику